Scipione Borghese kan syfta på bland andra:

* Scipione Borghese (1576–1633), italiensk kardinal
 Francesco Scipione Maria Borghese (1697–1759), italiensk kardinal
 Scipione Borghese (1734–1782), italiensk kardinal
 Scipione Borghese (1871–1927), italiensk upptäcktsresande och politiker